Koertamysj (stad), een stad in Rusland
 Koertamysj (rivier), een rivier in Rusland